Sapindoideae — підродина квіткових рослин родини сапіндових (Sapindaceae). Підродина включає ряд фруктових дерев, як-от лічі (Litchi), лонган (Dimocarpus longan), рамбутан (Nephelium lappaceum), квенеп (Melicoccus bijugatus). Це пантропічна підродина, що містить приблизно 1365 видів.

Роди

Примітки 

Підродини рослин
Сапіндові